Esta é uma lista dos 223 municípios do estado da Paraíba por população segundo o censo de 2000.

PB 2000
Pop 2000